Alfred Fischel ist der Name folgender Personen:

* Alfred von Fischel (1853–1926), österreichischer Jurist und Schriftsteller 
 Alfred Fischel (Mediziner) (1868–1938), österreichischer Embryologe